Тирза, также Фирца ( Тирца — приятность, миловидность, прелесть)

 Фирца () — в Библии (, ) — дочь Салпаада (Цлофхада), сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина, сына Иосифа.
 Фирца — город в Самарии.
 Tirzah — персонаж стихотворения Уильяма Блейка To Tirzah (К Тирзе) — стихотворение Уильяма Блейка (1802—1805), включённое в книгу «Песни невинности и опыта».
 Thyrza — персонаж стихотворения Джорджа Гордона Байрона Elegy on Thyrza.
 (267) Тирза — название одного из довольно крупных тёмных «поясных» астероидов.
 Tirza (Тирза) — правый приток реки Гауя, а также станция железной дороги в Латвии.
 Tirza (Тирза) — населённый пункт в Латвии.
 Тирза — голландский кинофильм режиссёра Рудольфа ван ден Берга.